Zkratka DFT může znamenat:

 diskrétní Fourierova transformace () – způsob frekvenční analýzy signálu
 teorie funkcionálu hustoty () – typ kvantově-mechanické výpočetní metody
 dry film thickness - tloušťka zaschlého filmu nátěrové hmoty